Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2015 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2015) werd van 21 tot en met 27 september 2015 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Milos Raonic. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-3, 3-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Alexander Peya met 7-5 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg